Eloise steht für:

 Eloise (Vorname), weiblicher Vorname
 Eloise (Lied), Popsong (1968) von Barry Ryan
 Eloise (2009) (Eloïse), spanischer Spielfilm von Jesús Garay
 Eloise (2017) (auch: The Eloise Asylum), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Legato

Eloise ist der Name folgender Orte

in Frankreich:
 Éloise, Gemeinde im Département Haute-Savoie

in den Vereinigten Staaten:
 Eloise (Florida), im Polk County
 Eloise (Michigan), im Wayne County
 Eloise (Texas), im Falls County

Siehe auch:
 Eloise Branch
 Eloise Lake
 Eloise Mine
 Eloise Woods